Burro Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Burro Lake (Colorado)
 Burro Lake (Madera County, Kalifornien)
 Burro Lake (Mono County, Kalifornien)
 Burro Lake (Nevada)
 Burro Lake (Guadalupe County, New Mexico)
 Burro Lake (Lincoln County, New Mexico)
 Burro Lake (Otero County, New Mexico)
 Burro Lake (Texas)